Le Maceste (du grec ancien Μέκεστος / Mékestos ; en latin Macestos ; en turc Simav Çayı, Susurluk Çayı, Çapraz Çayı) est un fleuve de Mysie qui rencontre la Nilüfer avant de se jeter dans la mer de Marmara.

Géographie 
Prenant sa source au pied du  dans la province de Kütahya, il traverse la plaine de Simav et pénètre ensuite dans la province de Balıkesir. Retenu par le barrage de Çaygören, il arrose la plaine de Susurluk jusqu'à la ville de Karacabey, près de laquelle il rejoint la Nilüfer Çayı. Strabon fait du Maceste l'affluent du Rhyndaque mais la topographie actuelle inverse les rôles, avec le Maceste comme cours principal. Son embouchure fait face à l'île d'Imrali (en grec Βέσϐικος / Bésbikos), qui sert actuellement de prison de haute sécurité.

Notes et références 

Cours d'eau en Turquie